Die PDC World Youth Championship war eine Jugendweltmeisterschaft im Dartsport und wurde zum fünften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Die Spiele der 1. Runde bis zum Halbfinale wurden am 19. Oktober 2015 im Robin Park Tennis Centre in Wigan ausgetragen. Das Finale fand am 29. November 2015 im Rahmen der Players Championship Finals 2015 statt.

Titelverteidiger war Keegan Brown. Sieger wurde Max Hopp, der das Turnier zum ersten Mal gewinnen konnte.

Hopp erhielt für den Sieg, neben einem Preisgeld von £ 10.000, einen Startplatz für den Grand Slam of Darts 2016.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 50.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Teilnehmer 
Für die PDC World Youth Championship 2015 waren folgende 64 Spieler qualifiziert:

 Die 51 erstplatzierten Spieler der PDC Development Tour Order of Merit, von denen die ersten acht gesetzt waren
 13 International Qualifiers

PDC Development Tour Order of Merit
1.  Dimitri Van den Bergh
2.  Josh Payne
3.  Bradley Kirk
4.  Mike De Decker
5.  Dean Reynolds
6.  Benito van de Pas
7.  Nathan Aspinall
8.  Berry van Peer
9.  Nick Kenny
10.  Shaun Griffiths
11.  Adam Hunt
12.  Aden Kirk
12.  Rowby-John Rodriguez
14.  Sam Hewson
15.  Aaron Dyer
15.  Keegan Brown
17.  Mike Zuydwijk

18.  James Hubbard
19.  Reece Robinson
20.  Jamie Lewis
21.  Sven Groen
22.  Ted Evetts
23.  John de Kruijf
23.  Jeffrey de Zwaan
25.  Max Hopp
26.  Harry Ward
27.  Chris Quantock
27.  Dirk van Duijvenbode
29.  Kurt Parry
30.  Roxy-James Rodriguez
31.  Rhys Hayden
32.  George Killington
33.  Sam Head
34.  Matthew Dicken

35.  Lewis Venes
36.  Jack Tweddell
37.  Josh McCarthy
38.  Joshua Richardson
38.  Ryan de Vreede
40.  Adam Smith-Neale
41.  James Thompson
42.  Jake Jones
43.  Tommy Lishman
43.  Rhys Griffin
45.  Jordan Matthews
46.  Scott Dale
47.  Wouter Vaes
48.  Scott Taylor
49.  Jimmy Hendriks
50.  Ryan Meikle
50.  Nicholas Day

International Qualifiers
  Andrew Briere
  Piyush Chauhan
  Kai Gotthardt
  Fredi Gselmann
  Robbie King
  Thomas Luksch
  Dawson Murschell
  Kenny Neyens
  James O'Toole
  Sarthak Patel
  Stephen Rosney
  Jamie Rundle
  Kevin de Vries

Ergebnisse

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Halbfinale, Finale

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks

Einzelnachweise 

PDC World Youth Championship
Dartveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Wigan
Dartwettbewerb in Minehead